Alcibíades () puede referirse a:
 Alcibíades, nombre propio de varón.
 Alcibíades (c. 450-404 a. C.), hombre de estado ateniense.
 Alcibíades (personaje de ficción), lugar común literario basado en este personaje.
 Primer Alcibíades, un diálogo atribuido a Platón
 Segundo Alcibíades, un diálogo dudosamente atribuido a Platón
 Alcibíades de Apamea, (c. 230 d. C.) un cristiano elquesaíta
 Albert Alcibíades (1522-1557), margrave de Brandenburgo-Kulmbach
 El Alcibíades joven en la escuela (1652), sátira italiana de Antonio Rocco que defiende la homosexualidad.
 Alcibíades Roldán Álvarez (1859-1947), político chileno.
 Alcibíades Vicencio (años 1860-1913), médico chileno vinculado a la masonería y fundador del escultismo en Chile.
 Alcibíades Arosemena (1883-1958), presidente de Panamá desde el 9 de mayo de 1951 hasta el 1 de octubre de 1952.
 Alcibiades Diamandi (1893-1948), político y militar fascista griego.
 Alcibiades Rojas (1986-), futbolista panameño.